Села:
 Зелений Кут — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Зелений Кут — Донецька область, Волноваський район
 Зелений Кут — Полтавська область, Миргородський район
 Зелений Кут — Одеська область, Подільський район